Кніпо́вич — білорусько-литовське прізвище.

Відомі носії:
 Кніпович Євгенія Федорівна (1898—1988) — радянський літературознавець, критик.
 Кніпович Лідія Михайлівна (1856—1920) — діяч революційного руху Росії.
 Кніпович Микола Михайлович (1862—1939) — російський і радянський зоолог, член-кореспондент і почесний член Академії наук СРСР.

Інше 
 Микола Кніпович — науково-дослідне судно, назване на честь Миколи Михайловича Кніповича.
 Кніпович — мис, крайня північна точка острова Вікторія.
 Полярний науково-дослідний інститут морського рибного господарства та океанографії імені М. М. Кніповича.
 Вулиця Кніповича — вулиця в Санкт-Петербурзі.
 Вулиця Академіка Кніповича — вулиця в Мурманську.

Білоруські прізвища